Figlio del pittore Ortensio, dopo la maturità al Liceo scientifico Marconi si laureò in ingegneria all'Università di Bologna. Nel 1951 venne assunto dalla Cassa di Risparmio di Parma, diventandone poi direttore dell'ufficio immobili e dirigente. Gli sono dovuti molti progetti di agenzie della banca, in città e provincia. Ha seguito i lavori di costruzione del Centro Servizi Cavagnari in via Spezia, inaugurato nel 1986. Tra i progetti eseguiti a Parma vi è la chiesa della parrocchia di Sant'Evasio in via Colli, inaugurata nel 1968.

Ricoprì importanti incarichi, tra cui segretario dell'Ordine degli Ingegneri, membro della Deputazione di Storia Patria per le Province Parmensi, dell'Accademia di belle arti di Parma, di "Italia Nostra" e della Fabbriceria della Cattedrale.

Membro del Rotary Club di Parma, venne insignito del "Paul Harris Fellow", massima onorificenza rotariana che prende il nome da Paul Harris, fondatore del Rotary International e ne fu presidente nell'annata 1983/84, succedendo all'arch. Franco Carpanelli. Nel 1985, assieme a Guido Erluison e Armando Valpondi, realizzò il volume «60 anni del Rotary Club di Parma 1925-1985».

Pubblicazioni
Alcune pubblicazioni di Vincenzo Banzola:
 Il centro storico di Parma. Sue origini e sviluppo, Parma 1967 
 Le antiche Misure Parmigiane, La Nazionale, Parma 1968
 Domenico Valmagini, ingegnere ed architetto di Ranuccio II Farnese, Tip. Benedettina, 1972
 Parma la città storica (a cura di), Artegrafica Silva, Parma 1978
 Sessant'anni del Rotary Club di Parma 1925-1985, Rotary Club di Parma, 1985 
 La chiesa di San Nicolò a Maiatico, Tip. Litotecnica, 1998

Note

Collegamenti esterni